IFH est un sigle qui peut désigner :
 Institut français en Haïti, une composante du réseau mondial des instituts français ;
 Institut Fritz-Haber, un institut de recherche extra-universitaire dépendant de la Société Max-Planck consacré à la recherche fondamentale en chimie physique et électrochimie.